het boek De Leeuwenkuil (Paul van Loon)
het tv-programma De Leeuwenkuil (televisieserie), een Nederlandse tv-reeks
het tv-programma De Leeuwenkuil (TV1), dat liep op VRT TV1
het stripalbum De leeuwenkuil (Roodbaard)

Zie ook 
 Leeuwenkuil